Le terme polyptyque (littéralement « plusieurs panneaux ») désigne depuis le Moyen Âge :
 le polyptyque,  un inventaire de biens fonciers ou le dénombrement de tous les  bénéfices ecclésiastiques situés dans un domaine géographique donné ;
 le polyptyque, du Moyen Âge et de la Renaissance,  une peinture en  retable à plusieurs panneaux, articulés ou non ;

Œuvres 
 Polyptyque est une œuvre du compositeur suisse Frank Martin.
 Polyptyque est une collection de bande dessinées.